Фалка́н () — португальская фамилия. Известные носители:

 Фалкан, Жозе Фрейри (1925—2021) — бразильский кардинал.
 Фалкан, Криштован (ок. 1512—1557) — португальский поэт.
 Фалкан, Майкел (род. 1981) — бразильский боец ММА.
 Фалкан, Эскива (род. 1989) — бразильский боксёр.
 Фалкан, Ямагути (род. 1987) — бразильский боксёр.

См. также